Сіссоко́ — західноафриканське прізвище, зокрема в Малі та Сенегалі.

 

 Філі Дабо Сіссоко (1900—1964) — малійський політичний і громадський діяч, письменник, поет.
 Джанго Сіссоко (1948—2022) — малійський прем'єр-міністр.
 Мохамед Сіссоко (1985) — малійський футболіст.
 Мусса Сіссоко (1989) — французький футболіст.
 Самбу Сіссоко — малійський футболіст.

 

 Алі Сіссоко (1987) — французький футболіст.
 Сулейман Сіссоко (1991) — французький боксер, олімпійський медаліст.

 

 Сіріман Сіссоко (*1934) — малійський поет.
 Ая Сіссоко (*1978) — французька боксерка та письменниця, чемпіонка світу та Європи.